Съкращението AMC (на латиница) може да се отнася за:

 AMC – телевизионен филмов канал
 Америкън Моторс – автомобилна корпорация
 AMC 34 – френски лек танк от Втората световна война
 AMC 35 – френски лек танк от Втората световна война
Вижте също АМС (на кирилица).